Karl Sinzinger ist der Name folgender Personen:

* Karl Sinzinger (Ruderer, 1941) (* 1941), österreichischer Ruderer
 Karl Sinzinger (Ruderer, 1965) (* 1965), österreichischer Ruderer